Shock to the System steht für:

 A Shock to the System (Film), ein Film von Jan Eglesonm aus dem Jahr 1990
 Shock to the System (2006), ein Film von Ron Oliver aus dem Jahr 2006
 A Shock to the System (Roman), ein US-amerikanischer Roman von Simon Brett 

Siehe auch:
 System Shock (Begriffsklärung), Begriffsklärung